Rejon leniński – nazwę taką nosi wiele dawnych oraz współczesnych jednostek administracyjnych, położonych na terenie Białorusi, Kirgistanu, Rosji oraz Ukrainy.

Białoruś 
 Rejon leniński (Białoruś) – dawny rejon, istniejący w latach 1940-1960

Rejony będące częściami składowymi miast
 Rejon leniński (Bobrujsk)
 Rejon leniński (Brześć)
 Rejon leniński (Grodno)
 Rejon leniński (Mińsk)
 Rejon leniński (Mohylów)

Kirgistan 
 Rejon Lenin – jeden z rejonów Biszkeku

Rosja

Rejony będące częściami składowymi obwodów 
 Rejon leniński (obwód moskiewski)
 Rejon leniński (obwód tulski)
 Rejon leniński (obwód wołgogradzki)
 Rejon leniński (Żydowski Obwód Autonomiczny)

Rejony będące częściami składowymi miast 
 Rejon leniński (Barnauł)
 Rejon leniński (Czeboksary)
 Rejon leniński (Czelabińsk)
 Rejon leniński (Iwanowo)
 Rejon leniński (Iżewsk)
 Rejon leniński (Irkuck)
 Rejon leniński (Jarosław)
 Rejon leniński (Jekaterynburg)
 Rejon leniński (Magnitogorsk)
 Rejon leniński (Machaczkała)
 Rejon leniński (Niżny Nowogród)
 Rejon leniński (Nowosybirsk)
 Rejon leniński (Perm)
 Rejon leniński (Rostów nad Donem)
 Rejon leniński (Samara)
 Rejon leniński (Saratów)
 Rejon leniński (Stawropol)
 Rejon leniński (Tomsk)
 Rejon leniński (Ulianowsk)
 Rejon leniński (Ufa)
 Rejon leniński (Władywostok)
 Rejon leniński (Włodzimierz)
 Rejon leniński (Woroneż)

Ukraina 
 Rejon leniński (Charków)
 Rejon leniński (Dniepropietrowsk)
 Rejon leniński (Donieck)
 Rejon leniński (Krym)
 Rejon leniński (Mikołajów)
 Rejon leniński (Sewastopol)
 Rejon leniński (Winnica)